Уильямс, Кори:
 Уильямс, Кори (род. 1970) — американский баскетболист.
  (род. 1977) — американский баскетболист.
  (род. 1981) — актёр и публичная личность на YouTube.